Хазельбах ():

 Хазельбах — посёлок в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия (община Першлинг).
 Хазельбах — рассеянное поселение в Австрии, в федеральной земле Штирия, в общине Дойч-Гориц (политический округ Зюдостштайермарк).
 Хазельбах — поселение в Австрии, в федеральной земле Штирия, в общине Капфенштайн (политический округ Зюдостштайермарк).
 Хазельбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хазельбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Хазельбах — река в Германии, протекает по земле Бавария. Приток Гюнца.
 Хазельбах — река в Германии, протекает по земле Бавария. Приток Каммеля.